Гюнеш (: солнце) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гюнеш, Виктория Зейнеп (урождённая Виктория Солнцева; род. 1998) — турецкая, ранее украинская, спортсменка (плавание).
 Гюнеш, Исмаил (род. 1961) — турецкий режиссёр, продюсер и сценарист.
 Гюнеш, Шенол (род. 1952) — турецкий футболист и тренер. Другое 
 Güneş — турецкая ежедневная газета.
 Гюнеш (остров) — один из островов Моско.